Валенти́н Рома́нов: Романов, Валентин Алексеевич (иногда Александрович; 1924—2001) — советский и российский юрист.
 Романов, Валентин Степанович (1937—2018) — депутат Государственной Думы от фракции КПРФ.
 Романов, Валентин Фёдорович (1940—2021) — президент и ректор Магнитогорского государственного университета.